Лабљане може бити:

 Лабљане (Ново Брдо), насеље у општини Ново Брдо, КиМ, Република Србија
 Лабљане (Пећ), насеље у општини Пећ, КиМ, Република Србија